Trumper peut faire référence à :

Patronyme 
 La famille Trumper, établie à Bruxelles dès la fin du , dont :
 André Dieudonné Trumper, médecin belge ;
 Nicolas Joseph Trumper, général belge ;
 Victor Trumper, joueur de cricket international australien ;

Personnages d'œuvres de fiction 
 Freddie Trumper, joueur d'échecs américain dans la comédie musicale Chess.